Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Chris Evert (finale)
 Claudia Kohde Kilsch (terzo turno)
 Hana Mandlíková (semifinali)
 Pam Shriver (terzo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (secondo turno)
 Zina Garrison (quarti di finale)

 Gabriela Sabatini (terzo turno)
 Chris Evert (semifinali)
 Catarina Lindqvist-Ryan (primo turno)
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Barbara Potter (terzo turno)
 Stephanie Rehe (quarti di finale)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1986